

Cinema 
 Swinging Safari – film australiano del 2018 diretto da Stephan Elliott.

Musica 
 A Swinging Safari – EP di Bert Kaempfert and His Orchestra del 1960.
 A Swinging Safari – EP di Bert Kaempfert and His Orchestra del 1960.
 A Swingin' Safari – album di Bert Kaempfert and His Orchestra del 1962.
 A Swingin' Safari – singolo di Bert Kaempfert and His Orchestra del 1962.
 A Swingin' Safari – album di Billy Vaughn and His Orchestra del 1962.
 A Swingin' Safari – singolo di Billy Vaughn and His Orchestra del 1962.